Linati  ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Linati (1878–1949), italienischer Schriftsteller
 Claudio Linati (1790–1832), italienischer Maler und Lithograf	
 Giovanni Giorgio Linati (1563–1627), italienischer katholischer Bischof
 Filippo Linati (1816–1895), italienischer Dichter, Schriftsteller und Politiker
 Filippo Luigi Linati (1757–1837), Herzog von Parma
 Josep Antoni Linati i Bosch (1926–2008), spanischer Philosoph und Diplomat

 Linati Schema, Schema des Romans Ulysses